Турнир по кёрлингу на зимней Универсиаде 2003 года прошел с 17 по 23 января в итальянском городе Тарвизио. Кёрлингисты (и мужчины, и женщины) разыграли награды Универсиады 1-й раз в истории. Все матчи турнира прошли на арене «Curling Arena».

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Мужчины

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая квалификация

Женщины

Групповой этап 

  Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая квалификация

Ссылки 
 Мужской турнир — Кёрлинг на зимней Универсиаде 2003 на сайте ВФК
 Женский турнир — Кёрлинг на зимней Универсиаде 2003 на сайте ВФК

Зимняя Универсиада 2003
2003
Зимняя Универсиада 2003
2003 год в кёрлинге